Anshi bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Anshi (Han)

Anshi ist der Vorname folgender Personen:
 Wang Anshi (1021–1086), chinesischer Staatsmann
 Wei Anshi (651–714), chinesischer Herzog